Pachycnemia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Pachycnemia ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Pachycnemia